Кли́па (Klipa) — фамилия и термин.

Фамилия 
 Клипа, Лукаш (; род. 1997) — чешский кёрлингист.

Другие значения 
 Клиппа (клипа; от ) — шведский термин, обозначающий любую некруглую монету.